Godzilla, monstro do cinema japonês (no Japão chamado Gojira)
 Gojira (1954), primeiro filme de Godzilla
 Godzilla (1998), filme com Matthew Broderick
 Godzilla 2000, produção japonesa de 1999

 Godzilla (2014), filme com Elizabeth Olsen e David Strathairn
 Godzilla (desenho animado), série lançada em 1998
Outros usos
 Gojira (banda), grupo francês de heavy metal

Desambiguação